НФЛ в сезоне 1948 — стал 29-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Чемпионская игра НФЛ 
Филадельфия Иглз — Чикаго Кардиналс 7:0

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1948.pdf Сезон 1948 года в деталях]

Сезоны НФЛ